Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 1952, které se konaly v Helsinkách ve Finsku od 19. července 1952 do 3. srpna 1952. Těchto her se zúčastnilo 4925 sportovců ze 69 zemí v 149 disciplínách v 17 sportech.

Počet medailí 
Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 1952 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Reference 

Letní olympijské hry 1952
1952